NSL Cup 1977 –  pierwsza edycja, australijskiego krajowego pucharu piłkarskiego NSL Cup. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn z ligi National Soccer League. Rozgrywki składały się z czterech etapów: rundy I, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Zwycięzcą rozgrywek NSL Cup została drużyna Brisbane City FC, która pokonała w finale drużynę Marconi Fairfield.

Uczestnicy NSL Cup 1977 
 Adelaide City
 Brisbane City FC
 Brisbane Lions
 Canberra City FC
 Eastern Suburbs
 Fitzroy United
 Footscray JUST
 Marconi Fairfield
 Mooroolbark United
 South Melbourne FC
 St. George Saints
 Sydney Olympic
 Western Suburbs SC
 West Adelaide

Rozgrywki 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Runda I

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy 

 

NSL Cup
1977 w piłce nożnej